

Cinema 
 Big Business – cortometraggio del 1926 diretto da Mark Sandrich
 Affari in grande (Big Business) – film del 1929 diretto da James W. Horne e Leo McCarey
 Big Business – film del 1937 diretto da Frank R. Strayer
 Affari d'oro (Big Business) – film del 1998 diretto da Jim Abrahams

Musica 
 Big Business – gruppo musicale statunitense